Алекса́ндр Неча́ев:
 Нечаев, Александр Николаевич (1902—1986) — российский фольклорист, писатель-сказочник.
 Нечаев, Александр Николаевич (1902—1987) — советский военный деятель, генерал-лейтенант. Примечания